CART sezona 1998 je bila dvajseta sezona serije CART, ki je potekala med 15. marcem in 1. novembrom 1998.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 
(legenda)

Pokal narodov 

1998 v športu
1998